Малая Иловица () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 240 человек. Почтовый индекс — 47112. Телефонный код — 3558.

Персоналии 
 Амфилохий Почаевский

Местный совет 
47110, Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Велика Іловиця

Ссылки 
 Малая Иловица на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шумского района